Louis Sleigher (né le  à Nouvelle, Québec au Canada) est un joueur professionnel de hockey. Il a joué 62 parties dans l'Association mondiale de hockey et 194 matchs dans la Ligue nationale de hockey avec les Nordiques de Québec et les Bruins de Boston.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1976-1977 ||Saguenéens de Chicoutimi || LHJMQ ||70||53||48||101||49||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1977-1978 ||Saguenéens de Chicoutimi ||LHJMQ ||71||65||54||119||125||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1978-1979 ||Bulls de Birmingham ||AMH||62||26||12||38||46||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1979-1980||Firebirds de Syracuse || LAH ||58||28||15||43||37||1||0||1||1||15
|-
|1979-1980||Nordiques de Québec || LNH ||2||0||1||1||0||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1980-1981 ||Blades d'Érié ||EHL ||50||39||29||68||129||8||6||4||10||12
|-
|1981-1982||Express de Fredericton ||LAH||59||32||34||66||37||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1981-1982||Nordiques de Québec ||LNH||8||0||0||0||0||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1982-1983||Express de Fredericton ||LAH||12||8||2||10||9||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1982-1983||Nordiques de Québec ||LNH||51||14||10||24||49||4||0||0||0||4
|-
|1983-1984||Nordiques de Québec ||LNH||44||15||19||34||32||7||1||1||2||42
|-
|rowspan="2"| 1984-1985||Nordiques de Québec ||LNH||6||1||2||3||0||  ||  ||  ||  ||  
|-
|Bruins de Boston ||LNH||70||12||19||31||45||5||0||0||0||4
|-
|1985-1986||Bruins de Boston ||LNH||13||4||2||6||20||1||0||0||0||14

|194||46||53||99||146||17||1||1||2||64

Parenté dans le sport
Son neveu Pierre-Luc Sleigher est également joueur professionnel.

Transactions 
 Le  : échangé aux Bruins de Boston par les Nordiques de Québec en retour de Luc Dufour et un choix de quatrième ronde au repêchage de 1985 – Peter Massey.

Références

Voir aussi 

Naissance en octobre 1958
Joueur québécois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
Joueur des Saguenéens de Chicoutimi
Joueur des Nordiques de Québec
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Firebirds de Syracuse
Joueur de l'Express de Fredericton
Attaquant de hockey sur glace